Воловица — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Воловица — село в Сорокском районе.

Украина 
 Воловица — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Воловица — село в Борзнянском районе Черниговской области.